Конкани:

 Конкани — народ, проживающий на западном побережье Индии.
 Конкани — индоарийский язык, официальный язык индийского штата Гоа.